Dans la mythologie grecque, Ocypète (littéralement « Vole-vite ») est l'une des Harpies, fille de Thaumas et d'Électre. Elle est souvent citée avec sa sœur Aello.

Sources 

  (I, 2, 6).
  (v. 268).

Voir aussi

Article connexe 

 Harpies

Ocypete